Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Raemon Sluiter che hanno battuto in finale Barry Cowan e Filippo Veglio 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Maks Mirny /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Emanuel Couto /  Nuno Marques (quarti di finale)

 Todd Larkham /  Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Neville Godwin /  Andrew Richardson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 1998